Маме () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Маме () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Маме () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Маме () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель